Stolpe eller Stolpen kan avse

 Stolpe – sportsammanhang en del av en målbur
 Stolpe (byggteknik) – ett byggnadselement
 Stolpe (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Stolpe (heraldik) – en heraldisk term
 Stolpe (maska) – en maska i virkning
 Stolpe (ätt) – en svensk adelsätt
 Bokförlaget Stolpe – ett bokförlag grundat 2018

Geografi

 Stolpe – det tyska namnet för den polska floden Słupia
 Stolpe, Hohen Neuendorf – ort, tidigare kommun, Hohen Neuendorf, Brandenburg
 Stolpe, Holstein – en ort i det tyska distriktet Plön
 Stolpe, Mecklenburg – en ort i det tyska distriktet Ludwigslust-Parchim
 Stolpe an der Peene – en kommun i Mecklenburg-Vorpommern
 Stolpe auf Usedom – en ort på Usedom
Stolpen, Berlin – en ort utanför Berlin
Stolpen (ort) – en ort och nedlagd järnvägsstation i Nässjö kommun i Sverige
Stolpen, Sachsen – en ort i det tyska distriktet Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Stolpen, Täby – ett tidigare båtsmanstorp i Täby i Sverige
Stolpen, Ölme – en plats i närheten av Ölme i Kristinehamns kommun i Sverige